Emanuel Löffler – ginnasta cecoslovacco
 Frank Löffler – ex saltatore con gli sci tedesco
 Fritz Löffler – storico e studioso di letteratura dell'arte tedesco
 Horst Löffler – ex nuotatore tedesco
 Thomas Löffler – calciatore austriaco
 Vojtech Löffler – scultore slovacco